Nesogenes är ett släkte av snyltrotsväxter. Nesogenes ingår i familjen snyltrotsväxter. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Bildgalleri

Källor

Externa länkar 

Snyltrotsväxter
Nesogenes